Lijst van burgemeesters van Aalst (Oost-Vlaanderen), een lijst van burgemeesters van de stad Aalst in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen
Lijst van burgemeesters van Aalst (Noord-Brabant), een lijst van burgemeesters van de voormalige Nederlandse gemeente Aalst in de provincie Noord-Brabant
Lijst van burgemeesters van Aalst (Gelderland), een lijst van burgemeesters van de voormalige Nederlandse gemeente Aalst in de provincie Gelderland